Гульбе́нсу () — испанская (баскская) фамилия.

Известные носители:
  (1819—1886) — испанский композитор и пианист.
 Фигеридо Гельбенсу, Сесар (1876—1956) — испанский скрипач и музыкальный педагог.